Новоградка — топоним.
 Новоградка — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Новоградка — река в Чехии.